Die Taipei OEC Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Taipeh. Das Teppichplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2018 und fand vom 11. bis 18. November 2018 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2018
Tennisturnier in Taipeh